Giesel (Neuhof), plaats in de gemeente Neuhof
 Giesel (Fulda), zijrivier van de Fulda